Vorst ist der Name von Gemeinden und Ortschaften:

in Belgien:
 Forest/Vorst, Gemeinde in der Region Brüssel-Hauptstadt
 Vorst (Antwerpen), Ortsteil der Gemeinde Laakdal, Region Flandern

in Nordrhein-Westfalen, Deutschland:
 Vorst (Halver), Ortsteil der Stadt Halver, Märkischer Kreis
 Vorst (Kaarst), Ortsteil der Stadt Kaarst, Rhein-Kreis Neuss
 Vorst (Mönchengladbach), Ortsteil der kreisfreien Stadt Mönchengladbach
 Vorst (Straelen), Ortsteil der Stadt Straelen, Kreis Kleve
 Vorst (Tönisvorst), Ortsteil der Stadt Tönisvorst, Kreis Viersen
 Vorst (Viersen), Ortsteil des Viersener Stadtbezirks Süchteln, Kreis Viersen

Vorst ist der Name von Bauwerken:
 Burg Vorst, Algund, Südtirol 
 Haus Vorst, Leichlingen (Rheinland)

Vorst ist ein Familienname:
 Claudia Vorst (* 1963), deutsche Pädagogin, Germanistin und Hochschullehrerin
 Henk van der Vorst (* 1944), niederländischer Mathematiker
 Josef Schmitz van Vorst (1910–1981), deutscher Journalist
 Konrad von der Vorst (lat. Conrad Vorstius; 1569–1622), deutsch-niederländischer Theologe und Reformer
 Monique van der Vorst (* 1984), niederländische paralympische Sportlerin
 Richard von Vorst-Gudenau (1810–1853), Landrat des Kreises Grevenbroich
 

Siehe auch: 
 Forst (Begriffsklärung)
 Vaerst
 Vorstius